Светлана Захарова:
 Захарова, Светлана Авдеевна (род. 1926) — филолог, литературовед, лауреат Шевченковской премии.
 Захарова, Светлана Александровна — супруга заместителя министра обороны РФ.
 Захарова, Светлана Алексеевна (1940—2006) — российский прозаик, поэтесса, журналист.
 Захарова, Светлана Владимировна (род. 1970) — российская легкоатлетка.
 Захарова, Светлана Юрьевна (род. 1979) — российская артистка балета, прима-балерина Большого театра.